

Sigle 
 HypoVereinsbank AG – banca tedesca

Codici 
 HVB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Hervey Bay (Australia)